Греция участвовала на детском конкурсе песни Евровидение 6 раз. Лучший результат был достигнут страной в 2005 году — 6 место. Худший результат — в 2007 году — 17, последнее место. С 2009 года в конкурсе не участвует.

Участия

2008 год 
Греция избрала своего участника детского конкурса песни Евровидение 2008 с помощью национального голосования, 27 сентября 2008 года. Голосование Yiorgos Amyras и Renia Tsitsibikou. Победителем стала Ники Яаннучу с песней «Kapoia Nyhta». Она и представила Грецию на детском Евровидении 22 ноября 2008 года.

2014 год 
Новый греческий вещатель, NERIT, ранее заявил в интервью сайта Esc+Plus, что страна заинтересована в участии в детском Евровидении. 22 мая 2014 года греческий вещатель подтвердил возвращение на конкурс, а 7 июля вещатель отозвал своё заявление об участии в конкурсе 2014 года. Причины отказа оглашены не были.

Голоса за Грецию (2003—2008)

Примечания

Ссылки 
 Информация о детском Евровидении ESCKaz.com
 Греция на детском Евровидении 2008 ESCKaz.com

Музыка Греции